Wronczyn est le nom :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Wronczyn, dans la gmina de Pobiedziska ;
 du village de Wronczyn, dans la gmina de Stęszew.